5411 Liia – asteroide della fascia principale
Liia – isola del Mar Baltico